Jože Furlan je ime več ljudi:

 Jože Furlan (1904-1986), strokovnjak za varjenje in izumitelj
 Jože Furlan (1904-75?), zdravnik otorinolaringolog  
Jože Furlan (1934-2020), elektrotehnik, univ. prof.